Staré Hutě ist der Name folgender Orte in Tschechien:

* Staré Hutě, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště
 Staré Hutě, Ortsteil von Horní Stropnice, Okres České Budějovice
 Staré Hutě, Ortsteil von Kaliště u Humpolce, Okres Pelhřimov
 Staré Hutě, Ortsteil von Nové Hutě, Okres Prachatice
 Staré Hutě, Wüstung in Staré Město pod Landštejnem, Okres Jindřichův Hradec
 Staré Hutě, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Okres Český Krumlov

Siehe auch:
 Stará Huť (Begriffsklärung)